Sven Johansson puede referirse a las siguientes personas:

 Sven Johansson (piragüista) (1912 – 1953), piragüista sueco; o
 Sven Johansson (tirador deportivo) (1945 -), tirador deportivo sueco.